Matsushimomyces är ett släkte av svampar. Matsushimomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Matsushimomyces